Juan Pérez (ciclista) (1932) — ciclista olímpico chileno
Juan de Dios Pérez (1980) — futebolista panamenho
Juan Marrero Pérez (1905–1989) — futebolista espanhol
Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio (1342–1396) — nobre espanhol
Juan Perez de Toledo (1255–1288) — porteiro-mor e senhor de Mejorada e de Segurilla

Ver também 

Desambiguações de antropônimos